Kraxner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kraxner (1933–2010), österreichischer Ordensgeistlicher und Bischofsvikar
 Petra Maria Kraxner (* 1982), österreichische Schriftstellerin
 Stefan Kraxner (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Kraxner (1927–2021), österreichischer Volksliedkomponist und Dichter